De Luca se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andre C. De Luca
 Paolo De Luca